Austria:
 Platten – miejscowość

Niemcy:
 Platten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Szwajcaria:
 Platten – góra

Osoby:
 Stephen Platten – brytyjski biskup